Континентальный кубок по хоккею с шайбой 2009/10 — 13-й розыгрыш Континентального кубка под эгидой ИИХФ, проходивший с 25 сентября 2009 года по 17 января 2010 года. Проведение суперфинала было доверено Греноблю, Франция. Всего в турнире приняли участие 19 стран, от которых выступали по одной команде. «Ред Булл Зальцбург» стал впервые в своей истории победителем кубка, опередив всех соперников ещё за тур до окончания суперфинала.

Участвующие команды 

В розыгрыше Континентального кубка по хоккею с шайбой 2010 года приняли участие 19 команд из 19 стран. 4 команды начали турнир с первого раунда, 7 команд со второго, 6 команд с третьего, а «Юность-Минск» и «Гренобль» автоматически прошли в суперфинал.

Первый раунд 
Матчи первого раунда проходили с 25 по 27 сентября 2009 года в Анкаре, Турция. Победитель группы выходил во второй раунд.

Группа A 

Время местное (UTC+3).

Второй раунд 
Матчи второго раунда проходили с 23 по 25 октября 2009 года в Меркуря-Чуке (Румыния) и Кракове (Польша). Победители групп вышли в третий раунд.

Группа В 

Время местное (UTC+2).

Группа C 

Время местное (UTC+2).

Третий раунд 
Матчи третьего раунда проходили с 27 по 29 ноября 2009 года в Больцано (Италия) и Лиепае (Латвия). Победители групп вышли в суперфинал.

Группа D 

Время местное (UTC+1).

Группа E 

Время местное (UTC+2).

Суперфинал 
Суперфинал проходил с 15 по 17 января 2010 года в Гренобле, Франция. Первый раз в своей истории обладателем кубка стал клуб «Ред Булл Зальцбург».

Время местное (UTC+1).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки:

Примечания

Ссылки 

 
 
 

2009/10
2009 год в хоккее
2010 год в хоккее